Лолашвілі — грузинське прізвище. Жіноча форма — Лолашвілі.

Відомі носії 
 Лолашвілі Бадрі Годердзійович (1980—2022) — лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
  ( 1947) — радянський та грузинський композитор, лауреат міжнародних конкурсів.

Примітки